Ла Тараска има више значења:

 Ла Тараска (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тараска (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тараска (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тараска (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику